Lauro é uma comuna italiana da região da Campania, província de Avellino, com cerca de 3.654 habitantes. Estende-se por uma área de 11 km², tendo uma densidade populacional de 332 hab/km². Faz fronteira com Carbonara di Nola (NA), Domicella, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania (NA), Quindici, Sarno (SA), Taurano.

Demografia

Comunas de Avelino (província)